Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1988.

EM-Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 1) 
Für Spanien begann die Endrunde gut, man konnte Dänemark, durch Tore von Michel, Butragueño und Gordillo, mit 3:2 besiegen. Doch dies sollten die einzigen Treffer der Spanier bei diesem Turnier bleiben, denn gegen Italien verlor man nach Tor von Vialli mit 0:1, und am dritten Spieltag war es ein Doppelschlag von Rudi Völler der das 2:0 für den Gastgeber Deutschland, und damit das Ausscheiden der Spanier, besiegelte.

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6. 
 
 

Spanien
1988